Чемпионат России по хоккею с мячом среди женских команд проводится ежегодно с 1990 года (до 1992 года — как чемпионат СССР).

Формула проведения 
Советский чемпионат проводился в двух лигах — высшей и первой. В связи со стремительным сокращением численности женских хоккейных команд, было принято решение проводить турнир в одной лиге. С сезона 1992/93 по сезон 1994/95 чемпионат проводился по системе с разъездами с октября по март, с 1996 года чемпион страны выявляется в двухкруговом турнире в одном городе в течение нескольких дней, либо в двух разных городах в два этапа.

Наиболее титулованной российской командой является ДЮСШ «Рекорд» (Иркутск), которая, вместе со своим предшественником ХК «Рекорд», побеждала в чемпионате страны 20 раз.

Победители и призеры

Участники и занятые места

См. также 
 Чемпионат России по хоккею с мячом
 Кубок России по хоккею с мячом среди женских команд

Ссылки 
 Чемпионат России по хоккею с мячом среди женских команд 2012

Примечания 

Национальные чемпионаты по хоккею с мячом
Чемпионаты России по хоккею с мячом среди женских команд